Frost EP: Sent To Destroy — мини-альбом норвежской группы Combichrist, выпущенный в 2008 году.

Список композиций на CD 
 Sent To Destroy
 The Kill (Instru-Mental Version)
 Prince of E-Ville
 Sent To Destroy (Reworked By Rotersand)
 Sent To Destroy (Northborne Remix)
 Sent To Destroy (Sacrifice Remix By Suicide Commando)
 Prince of E-Ville (Princess Mix By Babyland)
 Prince of E-Ville (Chicago Club Mix By Accessory)
 Prince of E-Ville (Caustic Remix)

Примечания

Ссылки 
 http://www.combichrist.com/ - Официальный сайт Combichrist
 http://www.metropolis-records.com/ - Официальный сайт Metropolis Records

Aggrotech
Мини-альбомы 2008 года
Альбомы Combichrist